Гаиль — фамилия.

Известные носители:

 Гаиль, Иван Христианович (ум. 1801) — российский врач; доктор медицины. 
  (1775—1819) — французская певица и композитор.

Примечания